Ча́пмен або Че́пмен, Чапман () — англосаксонське прізвище.

Відомі носії:

 Чапман Ганна Василівна (; 1982) — російська громадянка, виселена з США за незаконні фінансові операції та відмивання грошей.
 Алван Вентворт Чапмен (; 1809—1899) — американський лікар та ботанік-любитель XIX століття.
 Алліша Чапмен (;  1989) — канадська футболістка.
 Арт Чепмен (; 1905—1962) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Вера Чепмен (, уроджена — Вера Айві Мей Фогерті, ; 1898—1996) — британська письменниця.
 Герберт Чепмен (; 1878—1934) — англійський футбольний гравець і тренер.
 Гері Чепмен (;  1938) — консультант з питань подружжя та сім'ї, доктор філософії.
 Грехем Чепмен (; 1941—1989) — британський комедійний актор та сценарист, один з шести учасників комік-групи Монті Пайтон.
 Дін-Чарльз Чепмен (;  1997) — англійський актор театру, кіно та телебачення.
 Джеймс Чепмен (;  1979) — австралійський веслувальник, олімпійський медаліст (2012).
 Джордж Чапмен (; 1559—1634) — англійський поет, перекладач, драматург.
 Джорджина Чапман (;  1976) — британська акторка, співачка, модельєр і фотомодель.
 Кендіс Чепмен (;  1983) — канадська футболістка, олімпійська медалістка (2012).
 Колін Чапмен (; 1928—1982) — британський автоконструктор, який заснував у 1952 році компанію «Lotus Cars».
 Майкл Чепмен (, 1935—2020) — американський кінооператор, режисер та актор.
 Нейтан Чапман (; ?) — американський музичний продюсер, сесійний музикант та автор пісень.
 Рекс Чепмен (;  1967) — американський баскетболіст.
 Трейсі Чепмен (;  1964) — афроамериканська співачка, виконує власні пісні у стилі блюз, що торкаються гострих соціальних тем.
 Френк Чепмен (; 1864—1945) — американський орнітолог, творець першого посібника з польових досліджень.

Чапмен — місто, штат Канзас
 Чапмен — місто, штат Мен
 Чапмен — місто, штат Пенсільванія
 Чапмен — селище, штат Небраска
 Чапмен Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсильванія
 Чапмен Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія
 Чапмен — невключена територія в окрузі Батлер, штат Алабама, США.

Чапмен — пік (592 м) в Капських горах, Західнокапська провінція.

Інше 
 2409 Чепмен (2409 Chapman) — астероїд головного поясу, відкритий 17 жовтня 1979 року.

Англійські прізвища